Paulo César da Silva (1961) – cestista brasiliano
 Paulo César da Silva (1963) – nome di battesimo di Giant Silva, wrestler brasiliano
 Paulo Silva (1963) – pallavolista brasiliano
 Paulo Sérgio de Oliveira Silva (1974-2004) – calciatore brasiliano
 Paulo da Silva Barrios (1980) – calciatore paraguaiano
 João Paulo da Silva (1985) – calciatore brasiliano
 Paulo da Silva (1986) – pallavolista brasiliano
 João Paulo da Silva Araújo (1988) – calciatore brasiliano
 João Paulo Silva Martins (1995) – calciatore brasiliano
 Paulo Victor da Silva (1995) – calciatore brasiliano
 Paulo Silva (...) – calciatore angolano
 Paulo Silva (...) – nuotatore brasiliano